Colapesce kann meinen

Legende vom Colapesce
Colapesce (Sänger), Künstlername von Lorenzo Urciullo